La expresión Marinero de luces puede referirse a:

El álbum Marinero de luces (1985), de Isabel Pantoja.
La canción Marinero de luces, contenida en el álbum anterior.